een rechter van een politierechtbank in België
 een rechter van een rechtbank die alleen rechtspreekt in strafzaken (ofwel de 'enkelvoudige kamer') in Nederland